Корнь () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Корнь () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Корнь.
 Корнь () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Корнь () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Корнь.
 Корнь () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Бодешть.
 Корнь () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корнецелу.
 Корнь () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Біказ.
 Корнь () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Літень.